Прогресо () — портовый город в Мексике, штат Юкатан, административный центр одноимённого муниципалитета. Численность населения, по данным переписи 2010 года, составила  человек.

Общие сведения 
Город был основан Хуаном Мигелем Кастро, согласно указу президента Мексики Игнасио Комонфорта от 25 февраля 1856 года.

Он находится на берегу Мексиканского залива примерно в 25 километрах севернее Мериды, для которой выполняет функцию порта.

Прогресо, прилегающие к нему окрестности и акватория находятся на месте древнего кратера Чикшулуб, который возник 65 миллионов лет назад при падении на Землю гигантского метеорита.

Здесь развита рыбная промышленность, туризм. Портовая зона включает в себя пирс, выдающийся в море на 6,5 км, и позволяющий принимать крупные круизные лайнеры. Туристы посещают Прогресо, Мериду а также находящиеся в окрестностях археологические достопримечательности эпохи майя.

Фотографии

Примечания

Ссылки 
 Общие сведения о муниципалитете

Города Юкатана